-{Блажь}- (trans. blaž; srp. Kapric) je debitantski album ruskog muzičara Nikolaja Noskova iz 1998. Na albumu se nalazilo 10 kompozicija. Album je poznat i pod imenom -{Я тебя люблю}- (trans. ja tebja ljublju; srp. Volim te). Album je dobio pozitivnu kritiku od novina Moskovskij Komsomolec.

Spisak kompozicija 
Muziku za sve pesme napisao je sam pevač.

Osoblje 
 Aranžman — Dmitrij Ginzburg
 Bas-gitara — Aleksej Bogoljubov
 Udaraljke — Andrej Šatunovskij, Jurij "Hen"
 Sintesajzer — Dmitrij Četvergov, Lev Trejvicer
 Rukovođenje — Lejla Fatahova
 Mastering — Andrej Subotin
 Fotografija — Timur Grib
 Producent — Josif Prigožin

Reference

Spoljašnje veze 
 Блажь na sajtu -{Discogs}-.

Албуми 1998.
Албуми Николаја Носкова
Поп албуми